Хаса́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хасанская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Хасанская улица — улица в городе Артём.

Украина 
 Хасанская улица — улица в Днепре.
 Хасанская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Хасанская улица — улица в городе Макеевке.

См. также 
 Хасановская улица
 Улица Героев Хасана